Sentang (Kisaran Timur), een plaats in Indonesië
Sentang (Teluk Mengkudu), een plaats in Indonesië
Sentang (Tanjung Tiram), een plaats in Indonesië
Sentang (Blangkejeren), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing